Industrie peut désigner :

Comme notion générale polyvalente 
Industrie, comme notion générale polyvalente
Industrie 4.0
Industrie et Technologies
Industrie lourde
Industrie manufacturière
Industrie naissante
Industrie de transformation
Industrie de type process
Industries industrialisantes
Classification type des industries
Industries créatives
Industries de transformations

Comme notion générale polyvalente par pays 
Industrie aux États-Unis
Industrie de Mazamet
Industrie à La Réunion
Industrie en Colombie
Industrie en France
Industrie en Roumanie
Industrie en Tunisie
Industrie en Turquie
Industrie de la Wallonie
Industries du Nord-Pas-de-Calais
Industries en Nord-Isère
Industrie cotonnière du Maroc
Industrie du Tarn
Industrie dans la région autonome du Tibet

Industrie historique 
Industrie des haches de Langdale
Industrie du grain en Grèce antique
Industrie étrusque
Industrie lithique

Secteur primaire

Agriculture, sylviculture et pêche 
Industrie agroalimentaire/Secteur agroalimentaire
Industrie de l'alcool
Industrie betteravière
Industrie du bois
Industrie du bois en Finlande
Industrie cannière
Industrie de la viande
Industrie du Kangourou
Industrie du sucre
Industrie sucrière de La Réunion
Industrie du tabac
Industrie de l'épicerie
Industrie du kangourou
Industrie de la pomme de terre
Industrie lainière de Mazamet
Industrie laitière
Industrie laitière en France

Mines et carrières 
Industrie minière
Industrie minière dans le Borinage
Industrie minière dans les Vosges
Industrie minière du Limousin
Industrie minière du Pérou
Industrie minière en Bolivie
Industrie minière en Chine
Industrie minière en Colombie
Industrie minière en France
Industrie minière en Iran
Industrie minière en Limousin
Industrie minière en Iran
Industrie de l'ocre en pays d'Apt
Industrie charbonnière en Chine

Industrie ardoisière 
Industrie ardoisière
Industrie ardoisière au pays de Galles
Industrie ardoisière en Bretagne

Industrie aurifère 
Industrie aurifère

Énergie 
Industries électriques et gazières en France
Industrie de la houille blanche en Maurienne

Industrie pétrolière 
Industrie du fracking
Industrie pétrochimique
Industrie pétrolière
Industrie pétrolière de l'Arabie saoudite
Industrie pétrolière en Azerbaïdjan
Industrie pétrolière en Chine
Industrie pétrolière en Iran

Secteur secondaire

Armement et Armées
Industrie de l'armement
Industrie de l'armement chinoise (1880-1949)
Industrie de l'armement de la république populaire de Chine
Industrie de l'armement française
Industrie de l'armement à Bourges
Industrie américaine de l'armement
Industrie de la défense de l'Iran
Industrie de la défense nationale turque

Industrie nucléaire 
Industrie nucléaire
Industrie nucléaire en Chine
Industrie nucléaire en France
Industrie nucléaire en Roumanie
Industrie nucléaire en Russie
Industrie nucléaire en Suisse

Transport et stockage 
Industrie du transport
Industrie automobile
Industrie automobile américaine
Industrie automobile britannique
Industrie automobile française
Industrie aéronautique et spatiale
Industrie aéronautique chinoise
Industrie aéronautique et spatiale à Cannes
Industrie navale

Production 
Industrie de l'amiante
Industrie des cosmétiques
Industrie des plastiques
Industrie des semi-conducteurs
Industrie des télécommunications
Industrie du luxe
Industrie papetière
Industrie du parapluie et du parasol
Industrie du plastique
Industrie du verre
Industrie horlogère

Industrie du textile
Industrie du textile
Industrie textile chinoise
Industrie textile dans le Nord-Pas-de-Calais
Industrie textile en pays d'Olmes
Industrie du vêtement
Industrie française
Industrie française de la chaussure
Industrie drapière
Industrie du cuir
Industrie textile

Industrie pharmaceutique
Industrie pharmaceutique
Industrie pharmaceutique dans le Centre-Val de Loire
Industrie pharmaceutique en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Industrie pharmaceutique marocaine
Industrie agro-pharmaceutique

Industrie métallurgique 
Industrie métallurgique

Industrie sidérurgique 
Industrie sidérurgique
Industrie sidérurgique Cogne

Industrie spatiale 
Industrie spatiale
Industrie spatiale européenne
Industrie sucrière

Industrie chimique 
Industrie chimique
Industries chimiques du Sénégal

Secteur tertiaire

Arts, spectacles et loisirs
Industrie du cinéma
Industrie cinématographique roumaine
Industrie culturelle
Industrie graphique
Industrie musicale
Industrie de la photographie numérique
Industrie du spectacle
Industrie vidéoludique
Industrie pyrotechnique
Industrie und Glück

Tourisme 
Industrie touristique
Industrie hôtelière

Informatique 
Industrie mécanographique

Santé 
 Industrie osseuse
 Industrie du diagnostic in vitro

Société 
 Industrie langagière
Industrie des réunions
Industrielleneingabe

Sexe 
Industrie du sexe

Divers à classer 
Industrie des cartes de paiement
Industrie holocauste
Industrie israélienne du diamant
Industriellenvereinigung
Industries et Agro-Ressources
Industries iraniennes de l'électronique

Société de production 
Industrielle Alliance
Industries Lassonde
Industries Rohr
Industries Burlington

Voir aussi 
 Secteur économique